Sitio de León puede referirse a alguno de los asedios sufridos por esta ciudad española a lo largo de su dilatada historia:

Sitio de León (846), por topas andalusíes.
Sitio de León (988), por las tropas andalusíes de Almanzor y su aliado el conde leonés García Gómez de Saldaña.
Sitio de León (994), por las tropas andalusíes de Almanzor. 
Toma de León (1035), por las tropas navarras de Sancho III el Mayor.
Toma de León (1035), por las tropas realistas de Bermudo III de León. 
Toma de León (1126), por las tropas realistas de Alfonso VII de León. 
Sitio de León (1196), por las tropas de Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de Aragón.
Sitio de León (1368), por las tropas de Enrique de Trastámara, en el transcurso de la Primera Guerra Civil Castellana.